Jan Svendsen ist der Name folgender Personen:

* Jan Svendsen (Politiker) (1861–1928), grönländischer Katechet und Landesrat
 Jan Svendsen (Leichtathletin), auch Janet Anne Svendsen, (* 1948), US-amerikanische Kugelstoßerin und Diskuswerferin